Robert Bentley puede referirse a:

 Robert Bentley (botánico), (1821–24 – 1893) botánico inglés.
 Robert J. Bentley (1943), político estadounidense.